Jméno a příjmení Václav Souček má více nositelů:

 Václav Souček (1941–2022) – český novinář
 Václav Souček (fotbalista, 1921) (1921–1991) – český fotbalista, záložník
 Václav Souček (fotbalista, 1933) (* 1933) – český fotbalista, útočník
 Václav Souček (malíř) (1887–1941) – český malíř